Bartelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Petra Bartelmann (* 1962), deutsche Fußballspielerin
 Wilhelm Bartelmann (1845–1930), deutscher Erfinder
 Matthias Bartelmann (* 1965), deutscher Astronom

Siehe auch:
 Barthelmann